MCR, My Chemical Romance, een muziekgroep
MCR, Montfortcollege Rotselaar, een middelbare school
MCR is ook een afkorting voor de Master Control Room, een begrip uit de televisiewereld
Monocedocard, een geneesmiddel behorend tot de groep der nitraten
Multicomponentreactie